Le Cycle de Tschaï (titre original Planet of Adventure) est un roman de science-fiction en quatre volumes, écrit par l'auteur américain Jack Vance entre 1968 et 1970. Le cycle se compose des quatre volumes suivants : Le Chasch, Le Wankh, Le Dirdir, Le Pnume.

Les personnages secondaires sont classés par volume du cycle et par ordre alphabétique.

Le Chasch 
 Baojian : maître-caravanier sans préjugés, responsable de la caravane qui chemine de Coad à Pera. Il assure la sécurité des voyageurs de sa caravane. Commande les milices de Pera contre les Chaschs.
 Dant : officier de transmission à bord de l'Explorator IV.
 Lieutenant Deal : officier à bord du vaisseau Explorator IV.
 Emmink : charretier de la caste des livreurs qui emmène Adam Reith à Dadiche.
 Fleur de Cath : très belle jeune femme de la tribu yao, fille du Seigneur du Palais du Jade bleu, issue de la caste d'Aegis. Elle est enlevée dans son pays par les prêtresses du Mystère féminin pour être sacrifiée. Naga Goho, le chef des Gnashters de Pera, la fait également enlever pour en faire sa maîtresse.
 Naga Goho : chef de la bande des Gnashters qui tyrannise la population de Pera. Il fait enlever Fleur de Cath pour en faire sa maîtresse.
 Commandant Marin : commandant du vaisseau Explorator IV.
 Jad Piluna : Kruthe turbulent et astucieux qui défie Adam Reith.
 Osom Vaduz : Kruthe qui tente d'assassiner Adam Reith.
 Lieutenant en second Walgrave : officier du vaisseau Explorator IV.
 Paul Waunder : éclaireur de lExplorator IV'', comme Adam Reith.
 Ylin-Ylan : autre nom de Fleur de Cath.

 Le Wankh 
 Palo Barba : maître d'arme qui fait la traversée de l'océan Draschade avec Adam Reith.
 Val Dal Barda : femme de Palo Barda.
 Heizari Barda : fille de Palo et Val Dal Barda, amoureuse d'Adam Reith.
 Edwe Barda : fille de Palo et Val Dal Barda, amoureuse de Traz Onmale.
 Fleur de Cath également appelée Ylin-Ylan : très belle jeune femme de la tribu yao, fille du Seigneur du Palais du Jade bleu, issue de la caste d'Aegis. Elle rêve de rentrer dans son pays natal, accompagnée d'Adam Reith à qui elle a promis la reconnaissance infinie de son père.
 Seigneur Cizante : dignitaire yao, seigneur de la Maison du Jade Bleu, père de Ylin-Ylan.
 Zarfo Detwiler : Lokhar, mécanicien, réunit une équipe pour aider Adam Reith dans son projet de voler un vaisseau Wankh. Il rêve de se retirer dans une petite ferme, dans la région de Smargash. Il connaît quelques mots de la langue des Wankh et sait déchiffrer quelques-uns de leurs idéogrammes.
 Dordolio Or et Cornaline : gentilhomme yao parti à la recherche de la Princesse Fleur de Cath pour toucher la récompense promise par son père.
 Helsse d'Izam : aide de camp du Seigneur Cizante du Château du Jade bleu. Il se révèle être un Homme-Wankh.
 Jag Jaganig : Lokhar, spécialiste des systèmes de commande des vaisseaux Wankh qui fait partie de l'équipe réunie par Zarfo Detwiler.
 Ylin-Ylan : autre nom de Fleur de Cath.

 Le Dirdir 
 Artilo : homme de main du marchand Aïla Woudiver.
 Clodo Erlius : Homme-Dirdir, administrateur de la ville de Siviche.
 Hisziu : serviteur de Aïla Woudiver, être de petite taille à la peau noire.
 Issam le Thang : citoyen de la ville de Maulk, propriétaire de l'auberge « La Bonne Aventure ».
 Aïla Woudiver : Homme-Dirdir métissé, gras, de taille gigantesque, aux goûts vestimentaires excentriques, adepte de la chasse à l'homme, grand argentier et commerçant, qui fournit à Adam Reith et à ses compagnons le matériel et le hangar nécessaire à la construction d'un astronef.
 Deïne Zarre : technicien du Club Technique, maître d'ouvrage de la réparation de l'astronef Dirdir commandé par Adam Reith.

 Le Pnume 
 Cauch : vieux Zsafathrien qui accueille Adam Reith et Zap 210 dans son village et le conduit à la ville d'Urmank.
 Fio Haro : mécanicien en chef, chef des travaux de réparation de l'astronef d'Adam Reith dans le hangar de Sivishe, remplace Deïne Zarre, assassiné par Aïla Woudiver.
 Otwile : colosse de deux mètres dix qui gagne sa vie en menant des combats contre des volontaires.
 Aïla Woudiver : Homme-Dirdir métissé, gras, de taille gigantesque, aux goûts vestimentaires excentriques, adepte de la chasse à l'homme, grand argentier et commerçant, qui fournit à Adam Reith et à ses compagnons le matériel et le hangar nécessaire à la construction d'un astronef.
 Zap 210 : surnom de Zith Athan Pagaz 210''', femme Pnumekin, contrainte d'accompagner d'Adam Reith vers la surface de Tschaï.

Articles connexes  
 Personnages principaux du Cycle de Tschaï

Cycle de Tschaï